Du grec archon (ἄρχων, pl. ἄρχοντες) qui signifie chef ou seigneur, Archon peut désigner :
 une commune de l'Aisne, Archon (Aisne) ;
 Archon est un genre de lépidoptères de la famille des Papilionidae ;
 Les Archons sont des créatures de l'univers Donjons et Dragons ;
 Les Archons sont aussi une unité Protoss de l'univers de StarCraft ;
 l'Archon est un boss dans Darksiders II ;
 L'Archon est une classe de porte-vaisseau dans le MMORPG EVE Online ;
 Archon est le nom de la dynastie régnant sur l'ancien royaume dans l'histoire du jeu Fable the Lost Chapters;
 Les Archons sont des dieux pouvant contrôler les éléments dans le jeu  Genshin Impact.